Katharina von Neipperg (celým jménem: Maria Katharina Franziska Monika Elisabeth Georgina; * 3. dubna 1986, Rheda-Wiedenbrück) je hraběnka z Neippergu, princezna Lobkovicová a členka Habsbursko-lotrinské dynastie.

Život 
Narodila se 3. dubna 1986 v Rheda-Wiedenbrücku jako dcera Karla Eugena, dědičného hraběte z Neippergu a arcivévodkyně Andrey Habsbursko-Lotrinské.

Dne 30. srpna 2012 (církevní sňatek) se ve městě Schwaigern provdala za Wenzela prince z Lobkowicz (nar. 4. prosince 1986), syna Johannese prince z Lobkowicz a hraběnky Johanny von Castell-Castell. Civilní sňatek proběhl 1. září 2012 v českých Drahenicích. Spolu mají jednoho syna:
 Valerian princ z Lobkowicz (* 15. 6. 2014 Praha)

Reference

Literatura 
 BAIER, Stephan, Otto von Habsburg: Die autorisierte Biografie (Amalthea Verlag, 2002, 
 OPFELL, Olga S., Royalty Who Wait: The 21 Heads of Formerly Regnant Houses of Europe (McFarland, 2001, )

Hraběnky z Neippergu
Neippergové
Narození 3. dubna
Narození v roce 1986
Narození v Rheda-Wiedenbrücku
Ženy
Žijící lidé